

Кросс-Роудс — місто, штат Пенсільванія
 Кросс-Роудс — місто, штат Техас